Arnela Zeković – modella e personaggio pubblico serbo
 Dragan Zeković – cestista serbo con cittadinanza montenegrina
 Miljan Zeković – calciatore jugoslavo, difensore
 Veljko Zeković – militare e politico jugoslavo